Slawendorf oder Slawensiedlung ist der Name folgender Objekte:

 Slawendorf Brandenburg an der Havel, Freilichtmuseum in Brandenburg an der Havel
 Slawendorf Passentin, Freilichtmuseum in Passentin
 Slawen- und Wikingersiedlung Wolin, Freilichtmuseum in Wolin